Chicó puede ser:

El tradicional barrio El Chicó ubicado en Bogotá.
El equipo de fútbol profesional Boyacá Chicó Fútbol Club de la ciudad de Tunja.